Shake It Off steht für:

 Shake It Off (Mariah-Carey-Lied), Song von Mariah Carey aus dem Jahr 2005
 Shake It Off (Taylor-Swift-Lied), Song von Taylor Swift aus dem Jahr 2014